Il singolare  del New Haven Open at Yale 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

La detentrice del titolo era Caroline Wozniacki e si è confermata sconfiggendo in finale Petra Cetkovská per 6-4, 6-1.

Teste di serie 
Le prime 2 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Caroline Wozniacki (campionessa)
  Li Na (semifinale)
  Francesca Schiavone (semifinale)
  Marion Bartoli (quarti di finale)

  Agnieszka Radwańska (secondo turno)
  Svetlana Kuznecova  (primo turno)
  Jelena Janković  (primo turno)
  Anastasija Pavljučenkova (quarti di finale)

Qualificate 

  Vera Duševina (primo turno)
  Petra Cetkovská (finale)

  Ksenija Pervak (primo turno)
  Anastasija Rodionova (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

New Haven Open at Yale 2011